Балакирев, Николай:
 Балакирев, Николай Александрович (род. 1947) — советский и российский учёный, академик РАСХН и РАН.
 Балакирев, Николай Валерьевич (1950—2023) — советский и украинский политический деятель.
 Балакирев, Николай Дмитриевич (1873—1920) — русский рабочий, большевик.
 Балакирев, Николай Михайлович (1922—2001) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.